Лондон — столиця Англії і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Топоніми

Лондон — місто, штат Арканзас
 Лондон — місто, штат Кентуккі
 Лондон — місто, штат Огайо
 Лондон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Лондон — місто в провінції Онтаріо у Канаді в графстві Міддлесекс.

Персоналії 
 Лондон (прізвище)

Інше 
 Лондон (фільм) — американська мелодрама 2005 року, дія якої зосереджено навколо дівчини на ім'я Лондон.